Zařízení může znamenat:

 přístroj, stroj, nástroj nebo obdobný předmět, technický systém nebo technologický celek 
 poplašné zařízení, zabezpečovací zařízení, regulační zařízení, signalizační zařízení 
 zařízení (anglicky device) je termín  používaný pro části počítačového hardware:
 vstupní zařízení – klávesnice, myš 
 výstupní zařízení – monitor, tiskárna a podobně
 zařízení (soubor) – speciální soubor nebo soubor zařízení (anglicky special file, device file nebo device node) je používáno pro komunikaci se zařízením prostřednictvím klasických funkcí pro práci se souborem
Hardware je sledován jako konfigurační položka v systému Konfigurační databáze (CMDB).
 instituce, organizační jednotka, pracoviště nebo provozovna
 zdravotnické zařízení, kulturní zařízení, školské zařízení, stravovací zařízení

Související články 
 zřízení
 technický prostředek

Externí odkazy